Zampatti ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Zampatti (1942–2021), italienische Modeschöpferin
 Luciano Zampatti (* vor 1928), italienischer Skispringer